

Шампань () — історична область на північному сході Франції, знаменита своїми виноробними традиціями.
 Шампань (виноробний регіон) — виноробний регіон на північному сході Франції.

 Шампань () — муніципалітет у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар.
 Шампань () — муніципалітет у регіоні Рона-Альпи, департамент Ардеш.
 Шампань () — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта.

 Шампань-Арденни — історичний регіон (з 1 січня 2016 у складі регіону Гранд-Ест)
 Шампань-Віньї — муніципалітет у департаменті Шаранта
 Шампань-Мутон — муніципалітет у департаменті Шаранта
 Шампань-ан-Вальроме — муніципалітет у департаменті Ен
 Шампань-е-Фонтен — муніципалітет у департаменті Дордонь
 Шампань-о-Мон-д'Ор — муніципалітет у департаменті Рона
 Шампань-сюр-Венжанн — муніципалітет у департаменті Кот-д'Ор
 Шампань-сюр-Лу — муніципалітет у департаменті Жура
 Шампань-сюр-Сен — муніципалітет у департаменті Сена і Марна
 Шампань-сюр-Уаз — муніципалітет у департаменті Валь-д'Уаз

Шампань — громада в кантоні Во

Інше 
 Шампань — порода кролів. 
 Шампань (коктейль)

Див. також 
 Шампанія — хутір у Звенигородському районі Черкаської області (Україна).